Поеди́нок:
 Поединок — единоборство двух противников, дуэль.

В литературе 
 «Поединок» — повесть Александра Куприна, опубликованная в 1905 году.
 «Поединок» — пьеса Николая Матуковского (1985).

В кинематографе  
 «Поединок» — немой чёрно-белый фильм Андре Мэтра, экранизация повести Куприна (Российская империя, 1910). 
 «Поединок» — фильм Владимира Легошина по повести Льва Шейнина «Военная тайна» (СССР, 1944).
 «Поединок» — фильм Владимира Петрова, экранизация повести Куприна (СССР, 1957).
 «Поединок» — телефильм Бориса Эрина, экранизация пьесы Матуковского (СССР, 1985).
 «Поединок» — триллер Марса Каллахана (США, 2002).
 «Поединок» — мультфильм, кукольный (Россия, 2005).
 «Поединок» — спортивная драма Джастина Лина (США, 2006).
 «Поединок» — фильм Дмитрия Лаврова (Россия, 2008).

На телевидении 
 «Поединок» — ток-шоу Владимира Соловьёва.